Minoa puede referirse a:

Minoa, población de Estados Unidos.
Minoa, antigua ciudad griega de la isla de Creta.
Minoa, antigua ciudad griega de la isla de Amorgós.
Minoa, una isla frente a Mégara citada por Tucídides.